Dit is een lijst van planetoïden 7501-7600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (7501) Farra || 1996 VD3 || 9 november 1996 || Farra d'Isonzo
|-
| (7502) - || 1996 VP7 || 15 november 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7503) - || 1996 VJ38 || 7 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7504) Kawakita || 1997 AF1 || 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (7505) Furusho || 1997 AM2 || 3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (7506) Lub || 4837 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7507) Israel || 7063 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7508) Icke || 2327 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7509) Gamzatov || 1977 EL || 9 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (7510) - || 1978 UF6 || 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (7511) - || 1981 EX24 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7512) Monicalazzarin || 1983 CA1 || 15 februari 1983 || E. Bowell
|-
| (7513) - || 1985 RU2 || 5 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (7514) - || 1986 ED || 7 maart 1986 || M. Inoue, O. Muramatsu, T. Urata
|-
| (7515) - || 1986 EF5 || 5 maart 1986 || G. DeSanctis
|-
| (7516) Kranjc || 1987 MC || 18 juni 1987 || Osservatorio San Vittore
|-
| (7517) - || 1989 AD || 3 januari 1989 || T. Kojima
|-
| (7518) - || 1989 FG || 29 maart 1989 || K. Suzuki, T. Furuta
|-
| (7519) Paulcook || 1989 UN3 || 31 oktober 1989 || B. G. W. Manning
|-
| (7520) - || 1990 BV || 21 januari 1990 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (7521) - || 1990 QS2 || 24 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (7522) - || 1991 AJ || 9 januari 1991 || M. Arai, H. Mori
|-
| (7523) - || 1991 PF18 || 8 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (7524) - || 1991 RW19 || 14 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (7525) Kiyohira || 1992 YE || 18 december 1992 || A. Natori, T. Urata
|-
| (7526) - || 1993 AA || 2 januari 1993 || T. Urata
|-
| (7527) - || 1993 BJ || 20 januari 1993 || T. Urata
|-
| (7528) Huskvarna || 1993 FS39 || 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (7529) Vagnozzi || 1994 BC || 16 januari 1994 || Colleverde di Guidonia
|-
| (7530) Mizusawa || 1994 GO1 || 15 april 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7531) Pecorelli || 1994 SC || 24 september 1994 || Stroncone
|-
| (7532) Pelhřimov || 1995 UR1 || 22 oktober 1995 || M. Tichý
|-
| (7533) - || 1995 UE6 || 25 oktober 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7534) - || 1995 UA7 || 26 oktober 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7535) - || 1995 WU2 || 16 november 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7536) Fahrenheit || 1995 WB7 || 21 november 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7537) Solvay || 1996 HS8 || 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (7538) Zenbei || 1996 VE6 || 15 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (7539) - || 1996 XS32 || 6 december 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7540) - || 1997 AK21 || 9 januari 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7541) Nieuwenhuis || 4019 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7542) - || 1953 GN || 7 april 1953 || K. Reinmuth
|-
| (7543) Prylis || 1973 SY || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7544) Tipografiyanauka || 1976 UB2 || 26 oktober 1976 || T. M. Smirnova
|-
| (7545) Smaklösa || 1978 OB || 28 juli 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (7546) - || 1979 MB4 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (7547) - || 1979 MO4 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (7548) Engström || 1980 FW2 || 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (7549) Woodard || 1980 TO5 || 9 oktober 1980 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (7550) - || 1981 EV8 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7551) - || 1981 EF26 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7552) - || 1981 EB27 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7553) Buie || 1981 FG || 30 maart 1981 || E. Bowell
|-
| (7554) Johnspencer || 1981 GQ || 5 april 1981 || E. Bowell
|-
| (7555) Venvolkov || 1981 SZ6 || 28 september 1981 || L. V. Zhuravleva
|-
| (7556) - || 1982 FX2 || 18 maart 1982 || H. Debehogne
|-
| (7557) - || 1982 FK3 || 21 maart 1982 || H. Debehogne
|-
| (7558) Yurlov || 1982 TB2 || 14 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (7559) - || 1985 VF || 14 november 1985 || P. Jensen
|-
| (7560) Spudis || 1986 AJ || 10 januari 1986 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (7561) Patrickmichel || 1986 TR2 || 7 oktober 1986 || E. Bowell
|-
| (7562) Kagiroino-Oka || 1986 WO9 || 30 november 1986 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (7563) - || 1988 BC || 16 januari 1988 || T. Kojima
|-
| (7564) - || 1988 CA || 7 februari 1988 || R. Rajamohan
|-
| (7565) - || 1988 RD11 || 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (7566) - || 1988 SP || 18 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (7567) - || 1988 TC1 || 13 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7568) - || 1988 VJ2 || 7 november 1988 || T. Hioki, N. Kawasato
|-
| (7569) - || 1989 BK || 28 januari 1989 || Y. Oshima
|-
| (7570) - || 1989 CP || 5 februari 1989 || M. Arai, H. Mori
|-
| (7571) Weisse Rose || 1989 EH6 || 7 maart 1989 || F. Börngen
|-
| (7572) Znokai || 1989 SF || 23 september 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7573) Basfifty || 1989 VX || 4 november 1989 || B. G. W. Manning
|-
| (7574) - || 1989 WO1 || 20 november 1989 || W. Kakei, M. Kizawa, T. Urata
|-
| (7575) Kimuraseiji || 1989 YK || 22 december 1989 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (7576) - || 1990 BN || 21 januari 1990 || M. Arai, H. Mori
|-
| (7577) - || 1990 QV4 || 24 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (7578) Georgböhm || 1990 SP7 || 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (7579) - || 1990 TN1 || 14 oktober 1990 || E. F. Helin
|-
| (7580) Schwabhausen || 1990 TM7 || 13 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (7581) Yudovich || 1990 VY13 || 14 november 1990 || L. G. Karachkina
|-
| (7582) - || 1990 WL || 20 november 1990 || R. H. McNaught
|-
| (7583) Rosegger || 1991 BA3 || 17 januari 1991 || F. Börngen
|-
| (7584) Ossietzky || 1991 GK10 || 9 april 1991 || F. Börngen
|-
| (7585) - || 1991 PK8 || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (7586) Bismarck || 1991 RH7 || 13 september 1991 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (7587) Weckmann || 1992 CF3 || 2 februari 1992 || E. W. Elst
|-
| (7588) - || 1992 FJ1 || 24 maart 1992 || R. H. McNaught
|-
| (7589) - || 1992 SR1 || 26 september 1992 || A. Sugie
|-
| (7590) Aterui || 1992 UP4 || 26 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7591) - || 1992 WG3 || 18 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7592) Takinemachi || 1992 WR3 || 23 november 1992 || S. Otomo
|-
| (7593) - || 1992 WP4 || 21 november 1992 || E. F. Helin
|-
| (7594) Shotaro || 1993 BH2 || 19 januari 1993 || T. Seki
|-
| (7595) Växjö || 1993 FN26 || 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (7596) Yumi || 1993 GH || 10 april 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7597) Shigemi || 1993 GM || 14 april 1993 || S. Otomo
|-
| (7598) - || 1994 CS || 4 februari 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7599) Munari || 1994 PB || 3 augustus 1994 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (7600) Vacchi || 1994 RB1 || 9 september 1994 || V. S. Casulli|}

Planetoïdenlijsten